Los términos Archicofradía, Cofradía o Hermandad de Jesús Nazareno pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa, que tienen principalmente como titular la advocación de Jesús Nazareno maniatado o cargando la Cruz:

 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Semana Santa en Cáceres.
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
 La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli de Ciudad Real.
 La Hermandad del Nazareno de la Semana Santa en Córdoba.
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Semana Santa en Jaén.
 La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de la Semana Santa en León.
 La Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Madrid.
 La Hermandad y Cofradía de Jesús Nazareno del Perdón de la Semana Santa en Málaga.
 La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen Santísima de los Dolores de Montemayor (Córdoba).
 La Hermandad Nazarenos de la Purísima Sangre de Nules (Castellón).
 La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Ocaña.
 La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli en Palencia.
 La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Semana Santa en Palencia.
 La Cofradía de Jesús Nazareno del Silencio de Ponferrada (León).
 La Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada (León).
 La Ilustre y Venerable Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santo Entierro de la Semana Santa en Salamanca.
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli de Santa Olalla (Toledo), que tiene como titulares a Jesús Nazareno de Medinaceli y a Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas.
 La Archicofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Semana Santa de Sorbas (Almería).
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Úbeda (Jaén).
 La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Semana Santa en Valladolid.
 La Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora.
 * Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Campillos (Málaga)